Foz, ville de la province de Lugo en Galice (Espagne) ;
 Foz-Calanda, une commune d’Espagne, dans la province de Teruel ;
 Foz do Arelho, une freguesia portugaise dans le District de Leiria ;
 Foz do Iguaçu, ville de l'État du Paraná au Brésil ;
 Figueira da Foz, une ville du Portugal dans le district de Coimbra ;
 Vila Nova de Foz Coa, une ville du Portugal dans le district de Guarda.